23-й Чемпионат Южной Америки был проведён в столице Чили Сантьяго. Он стартовал 27 февраля 1955 года матчем  — , а завершился 30 марта 1955 года матчем  — .

Участники

Составы команд

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
8 мячей

  Родольфо Мичели

6 мячей
  Энрике Ормасабаль
  Гомес Санчес

5 мячей
  Максимо Ролон

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1955 году
Февраль 1955 года
Март 1955 года
Чемпионаты Южной Америки в Чили
Спорт в Чили в 1955 году
Международные соревнования по футболу в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго